Pondok Suguh (plaats), een plaats in Indonesië
Pondok Suguh (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing